Sophrosyne är ett släkte av kräftdjur. Sophrosyne ingår i familjen Uristidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Sophrosyne